— железнодорожная станция на линиях Тюо-Собу и Асакуса, расположенная в специальном районе Тайто, Токио. Станция обозначена номером A-16 на линии Асакуса. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции

Линия Тюо-Собу
Две платформы бокового типа и 2 пути.

Линия Асакуса
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 JR East: Станция Асакусабаси 
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Асакусабаси